Resultats del Gran Premi de França de Fórmula 1 de la temporada 1987, disputat al circuit de Paul Ricard el 5 de juliol del 1987.

Resultats

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 06. 454

 Volta ràpida: Nelson Piquet 1' 09. 548 (a la volta 68)

Referències 
 

França
1987